Мытница () — название населённых пунктов.

Россия 
 Мытница — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Украина 
 Мытница — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Мытница — село в Бродовском районе Львовской области
 Мытница — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Мытница — село в Подволочисском районе Тернопольской области.